Курдски се може односити на:
Курдски језици, један од персијских језика
Курди, персијски народ
Курдистан, географска и историјска област на Блиском истоку
Курдски национализам